Готт; Ґотт
 Бенджамін Готт (1762—1840) — англійський виробник текстилю.
 Вільям Готт (1897—1942) — британський лейтенант-генерал, що служив у Північній Африці під час Другої світової війни.
 Готт Володимир Свиридонович (1912—1991) — керівник лекторської групи ЦК КП(б)У, секретар Одеського обласного комітету КПУ. Кандидат фізико-математичних наук, доктор філософських наук, професор.
 Деніел Готт (1794—1864) — член Палати представників США (1847—1851).
 Джон Річард Готт (* 1947) — професор астрофізичних наук в Прінстонському університеті.
 Едвард Готт (? — ?) — англійський футболіст; воротар «Бредфорд Сіті» (1904—1906).
 Йоганн фон Готт Фреліх (1780—1849) — німецький класичний філолог і педагог.
 Карел Ґотт (1939—2019) — чеський співак (тенор) і актор, один із найпопулярніших виконавців неангломовної поп-музики; найвідоміший у ХХ столітті чех, що прославив свою країну в світі; єдиний співак із країн колишнього соцтабору, якому вдалося завоювати успіх обабіч «залізної завіси».
 Річард Готт (* 1938) — британський журналіст та історик.
 Томмі Готт (1895—1965) — американський джазовий трубач.
 Тревор Готт (* 1992) — американський бейсболіст.

Див. також 
 Гот